|}

Die Bahnstrecke Stralsund–Tribsees wurde zwischen 1900 und 1945 von der Eisenbahn-Gesellschaft Stralsund–Tribsees betrieben und verband die Hansestadt Stralsund mit der Kleinstadt Tribsees.

Geschichte 

Die Eisenbahn-Gesellschaft Stralsund–Tribsees (STE) wurde im Jahr 1899 gegründet. Daran beteiligt waren das Königreich Preußen, die Provinz Pommern, der Landkreis Franzburg, die Städte Stralsund und Richtenberg sowie die Bahnbaufirma Lenz & Co., die auch die Betriebsführung übernahm. Im Gegensatz zu zahlreichen anderen Privatbahnen in Pommern war sie als Nebeneisenbahn konzessioniert worden; der Provinzialverband hatte vor der Zulassung als Kleinbahn gewarnt, weil man der Strecke überregionale Bedeutung zumaß (Preuß).

Die Strecke führte ab dem 23. Dezember 1900 von Stralsund in südwestlicher Richtung nach der Kreisstadt Franzburg und wurde am 1. Juni 1901 bis Tribsees – nun mit einer Streckenlänge von insgesamt 33,7 Kilometern – verlängert. Die Gleise hatten die Normalspurweite von 1435 Millimetern. 1935 wurden 97.430 Personen und 48.587 Tonnen Güter transportiert. Sie lag damit in Vorpommern gemessen an der Zahl der beförderten Personen an dritter Stelle.

In Tribsees entstand ein Gemeinschaftsbahnhof der Großherzoglich Mecklenburgischen Friedrich-Franz-Eisenbahn (Staatsbahn), der Eisenbahn-Gesellschaft Stralsund-Tribsees, der Eisenbahn-Gesellschaft Greifswald-Grimmen und der Franzburger Südbahn.  

Hauptaktionär war bis zur Enteignung die AG für Verkehrswesen. Im August 1945 wurde die Strecke für Reparationsleistungen an die Sowjetunion demontiert. Ein Wiederaufbau unterblieb. Lediglich ein kurzes Stück in Stralsund blieb als Anschlussgleis in Betrieb.

Literatur 

 

Bahnstrecke in Mecklenburg-Vorpommern
Bahnstrecke StralsundTribsees
Lenz & Co.
Ehemalige Aktiengesellschaft in Deutschland